Wieruszowski ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Ludwig Wieruszowski (1857–1945), deutscher Jurist jüdischer Herkunft
 Frieda Fischer-Wieruszowski (1874–1945), deutsche Kunstsammlerin, Stifterin, Museumsleiterin und Schriftstellerin
 Helene Wieruszowski (1893–1978), US-amerikanische Historikerin deutscher Herkunft
 Lili Wieruszowski (1899–1971), Schweizer Organistin und Komponistin